Биоцентризм может относиться к:

 Биоцентризм — идеология, этическая концепция и подход в природоохранном деле, ставящие превыше всего интересы живой природы.
 Биоцентризм (космология) — концепция, предложенная Робертом Ланца, утверждающая что биологическая жизнь создаёт окружающую нас реальность, время и вселенную.